

Personnalités 

 Eugène Gire (1906-1979), dessinateur et scénariste français de bande dessinée ;
 Joseph Gire (1872-1933), architecte français ;
 Silvain Gire (né en 1964), journaliste.

Lieux 

 Donje Gire, village de Bosnie-Herzégovine.

Organisations 
 GIRE, Gestion intégrée des ressources en eau, organisation promue par le Partenariat mondial de l'eau.

Voir aussi